Латера́льная пряма́я мы́шца головы́ () начинается от передней части поперечного отростка атланта, направляется вверх и кнаружи и прикрепляется к околососцевидному отростку яремного отростка затылочной кости.

Функция 

Наклоняет голову в свою сторону; при двустороннем сокращении наклоняет голову вперёд.

Примечания 

Мышцы головы